Plusieurs guerres ont opposé l'Angleterre (ou la Grande-Bretagne) et l'Espagne et portent le nom d’'anglo-espagnole :

 La guerre anglo-espagnole (1585-1604) qui fait partie de la guerre de Quatre-Vingts Ans
 La guerre anglo-espagnole (1625-1630) qui fait partie de la guerre de Trente Ans
 La guerre anglo-espagnole (1654-1660) qui inclut la conquête de la Jamaïque par les Anglais, et incidente à la Guerre franco-espagnole (1635-1660)
 La guerre anglo-espagnole (1727-1729), conflit mineur autour de Gibraltar et limité à la guerre de course
 La guerre de l'oreille de Jenkins (1739-1748) qui fait partie de la guerre de Succession d'Autriche
 La  qui fait partie de la guerre de Sept Ans
 La guerre anglo-espagnole (1779-1783) qui fait partie de la guerre d'indépendance des États-Unis
 La  comprenant la guerre de la Troisième Coalition (1805) où l'Espagne est alliée de la France

Voir aussi 
Pour les conflits plus généralisés opposant les deux pays:
 Guerre de Succession d'Espagne (1701-1714)
 Guerre de la Quadruple-Alliance (1718-1720)

Relations entre l'Espagne et le Royaume-Uni
Guerre impliquant l'Espagne
Guerre impliquant le Royaume-Uni